Миливо́е Йова́нович:
 Йованович, Миливое (в монашестве Платон; 1874—1941) — епископ Сербской православной церкви, епископом Банялукский.
 Йованович, Миливое (1930—2007) — сербский литературовед, русист.